Haymann ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Johann Gottfried Haymann (1738–1816), deutscher Philosoph
 Franz Haymann (1874–1947), deutscher Rechtswissenschaftler
 Karl Haymann (vor 1932–nach 1938), deutscher Fußballtorwart
 Kurt Haymann (* 1955), deutscher Unternehmer und Politiker (Grüne)

Siehe auch:
 Hayman
 Heymann